Купа Интертото 2008 ще бъде последният футболен турнир Купа Интертото, 14-ият организиран от УЕФА и третият откакто турнирът се провежда в този формат. Ще се изиграят 3 кръга и единадесет отбора ще се присъединят към втория предварителен кръг на Купата на УЕФА. Жребият е изтеглен в главното управление на УЕФА в Нион, Швейцария на 21 април 2008 г.

Разпределение на отборите 
В УЕФА Интертото 2008 ще участват 50 отбора от 50 страни членки на УЕФА. Схемата е следната:

Първи кръг: (28 отбора)
 28 от асоциациите на места от 23 до 36, от 38 до 50 и 53

Втори кръг: (28 отбора)
 14 победители от Първия кръг
 14 от асоциациите на места от 9 до 22

Трети кръг: (22 отбора)
 14 победители от Втория кръг
 8 от асоциациите на места от 1 до 8

Първи кръг 
Първите мачове са играни на 21 и 22 юни 2008 г., а реваншите на 28 и 29 юни 2008 г.

Втори кръг 
Първите мачове са играни на 5 и 6 юли 2008 г., а реваншите на 12 и 13 юли 2008 г.

Трети кръг 
Първите мачове са изиграни на 19 и 20 юли, а реваншите на 26 и 27 юли 2008 г. Излъчени са 11 победители, които се включват във 2-рия квалификационен кръг на Купата на УЕФА.

Крайни победители 
Осем от единайесетте отбора спечелили право на учстие в Купата на УЕФА преодоляха квалификационните кръгове и стигнаха до Първия Кръг. Пет от тях го преодоляха и влязоха в Груповата Фаза. Четири от тях се класираха за 1/32 финал. Само Брага успя да достигне до 1/8 финал, което ги направи победители.
  Брага (Крайни Победители) (1/8 финал, загубен от ПСЖ)
  Астън Вила (1/16 финал, загубен от ЦСКА (Москва))
  Депортиво Ла Коруня (1/16 финал, загубен от Олбор Фодболд)
  Щутгарт (1/16 финал, загубен от Зенит (Санкт Петербург))
  Русенборг (Групова Фаза, 5-и в Група G)
  Наполи (Първи кръг, загубен от Бенфика)
  Рен (Първи кръг, загубен от Твенте)
  Васлуй (Първи кръг, загубен от Славия Прага)
  Елфсбори (Втори квалиф. кръг, загубен от Сейнт Патрикс Атлетик)
  Грасхопър (Втори квалиф. кръг, загубен от Лех Познан)
  Щурм Грац (Втори квалиф. кръг, загубен от Цюрих)

Външни препратки 
 Официален сайт от УЕФА

Купа Интертото